Santa Lucía (Colômbia) — município do departamento de Atlántico
Santa Lucía (Venezuela) — capital do município de Paz Castillo, estado de Miranda
Santa Lucía (Nicarágua) — no departamento de Boaco
Santa Lucía de Tirajana — município das Canárias, Espanha
Cerro Santa Lucía — monte de Santiago do Chile

Argentina 
Santa Lucía (San Juan) — cidade
Santa Lucía (departamento)

Cidades da Guatemala 
Santa Lucía Cotzumalguapa — no departamento de Escuintla. 
Santa Lucía Milpas Altas — no departamento de Sacatepéquez
Santa Lucía La Reforma — no departamento de Totonicapán
Santa Lucía Utatlán — no departamento de Sololá

Cidades das Honduras 
Santa Lucía (Francisco Morazán)
Santa Lucía (Intibucá)

Peru

Uruguai 
Santa Lucía (Uruguai) — do departamento de Canelones
Rio Santa Lucía — afluente do rio da Prata

Desambiguações de topônimos